Tengen peut faire référence à :

 Tengen, une ville allemande près de Constance.
 Tengen, dans le jeu de go, un point nommé du Goban ;
 Tengen, un des principaux tournois japonais de jeu de go ;
 Tengen, une ancienne filiale d'Atari Games.